Зоран Зорчић је био познати филмски сценограф.

Сценографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-е
|-
| 1950. || Црвени цвет || арт дизајнер
|-
| 1951. || Дечак Мита || арт дизајнер
|-
| 1952. || Сви на море || сценограф
|-
| 1953. || Била сам јача || сценограф
|-
| 1958. || La Tour, prends garde! || арт дизајнер
|-
| 1958. || Кроз грање небо || сценограф
|-
| 1958. || Те ноћи || сценограф
|-
| 1959. || Кампо Мамула || сценограф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-е
|-
| 1960. || Партизанске приче || сценограф
|-
| 1961. || Square of Violence || сценограф
|-
| 1961. || Trojanski konj || сценограф
|-
| 1961. || Лето је криво за све || сценограф
|-
| 1961. || Двоје || сценограф
|-
| 1962. || Чудна девојка || сценограф
|-
| 1962. || Марко Поло || сценограф
|-
| 1964. || Дуги бродови || арт дизајнер
|-
| 1965. || Genghis Khan || сценограф
|-
| 1966. || Војник (филм) || сценограф
|-
| 1969. || Шпијунка без имена || сценограф
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970-е
|-
| 1976. || Ужичка република (серија) || арт дизајнер
|}

Спољашње везе 

  - Имдб
  - Филмска банка

Рођени 1915.
Београђани на филму
Нишлије
Српски сценографи
Југословенски сценографи